Стэнфилд () — фамилия и топоним английского происхождения.

Известные носители 
 Стэнфилд, Джеймс Филд (1749—1824) — ирландский актёр, аболиционист и писатель.
 Стэнфилд, Джон (1868—1934) — канадский политик и общественный деятель.
 Стэнфилд, Кларксон Фредерик (1793—1867) —— английский художник.
 Стэнфилд, Лакит (род. 1991) — американский актёр и рэпер.
 Стэнфилд, Олферт (1869—1952) — ирландский футболист.
 Стэнфилд, Роберт (1914—2003) — 17-й премьер-министр Новой Шотландии и лидер Прогрессивной консервативной партии Канады.
 Стэнфилд, Фред (1944—2021) — канадский хоккеист, двукратный обладатель Кубка Стэнли.
 Стэнфилд, Фрэнк (1872—1931) — канадский политический, государственный и общественный деятель.
 Стэнфилд, Энди (1927—1985) — американский легкоатлет.

Топоним 
 Стэнфилд — статистически обособленная местность в штате Аризона, США.

См. также 
 Стэнсфилд, Лиза (род. 1966) — британская певица.
 Стэнфилд-Уорли-Блафф